Pojem „Mochov“ je nejednoznačný a může mít více významů:

 Mochov – obec v okrese Praha-východ
 Mochov (Hartmanice) – část města Hartmanice v okrese Klatovy
 Mochov (železniční zastávka) – železniční zastávka s nákladištěm na trati Čelákovice–Mochov

Rozcestníky - místopisné jméno